Příjmení Brych nosí více významných osobností:

 Jaroslav Brych (* 1964) – český dirigent, sbormistr, hudební pedagog a hráč na lesní roh
 Ladislav Brych (1920–2011) – český brusič skla, novinář a amatérský malíř
 Vladimír Brych (1961–2021) – český archeolog
 Felix Brych (* 1975) – německý fotbalový rozhodčí

Externí odkazy